The Party’s Over (album Talk Talk)
 The Party’s Over (album Murphy’s Law)
 The Party’s Over (Smoking Popes)